Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 14 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer Gabriela Sabatini, non tête de série dans le tournoi, face à Lindsay Davenport à la conclusion. L'Argentine enregistre à cette occasion son deuxième succès, après celui de 1988. Elle remporte ainsi son unique titre d'une saison 1994 quelque peu décevante (malgré deux demi-finales en Grand Chelem, chaque fois battue par Arantxa Sánchez).

Comme à Roland Garros, la numéro un mondiale et tenante du titre Steffi Graf est éliminée en deux manches par la révélation de l'année Mary Pierce, tandis que sa dauphine Sánchez chute dès le  contre Julie Halard.

Le tournoi est également marqué par la dernière apparition de Martina Navrátilová (qualifiée aux Masters dès 1975 et huit fois vainqueur par la suite) qui annonce la fin de sa carrière en simple à la suite de sa défaite face à Sabatini au premier tour.

Comme en 1993, Gigi Fernández et Natasha Zvereva, les favorites, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1994
Masters
Tennis aux États-Unis en 1994
Masters
Tennis en novembre 1994